Canal 10 peut désigner :
 Canal 10, une chaîne de télévision généraliste privée française, implantée en Guadeloupe ;
 Canal 10, une chaîne de télévision nicaraguayenne ;
 Canal 10, une chaîne de télévision uruguayenne ;
 Network Ten, une des trois principales chaînes de télévision australienne ;
 Televen, une chaîne de télévision privée du Venezuela.

Chaîne de télévision numéro 10